Sergio Blanco puede referirse a:

 Sergio Blanco Marfil (1975), boxeador español;
 Sergio Blanco Rivas (1948-2015), cantante y escultor español, miembro de "Mocedades", "Sergio y Estíbaliz" y "El Consorcio";
 Sergio Rubén Blanco (1981), futbolista uruguayo.
Sergio Blanco (1971), dramaturgo y director teatral uruguayo.